Ránki ist der Familienname folgender Personen:

 Dezső Ránki (* 1951), ungarischer Pianist